De sovjetpoliticus Grigori Zinovjev
 De Russische schrijver en filosoof Aleksandr Zinovjev